Пі́кетт () — англійське прізвище і топонім.

Прізвище 
 Боббі Пікетт (; 1938—2007) — американський поп-співак.
 Джей Пікетт (; 1961—2021) — американський актор.
  (; 1848—1918) — американський художник.
  (; 1825—1875) — офіцер армії США, генерал армії Конфедерації у роки громадянської війни.
 Вілсон Пікетт (; 1941—2006) — афроамериканський джазовий музикант у стилі ритм-енд-блюз.
 Лейстон Пікетт (;  1992) — австралійська плавчиня, учасниця Олімпійських Ігор 2012 року.
 Майкл Пікетт (;  2002) — новозеландський плавець, eчасник Чемпіонату світу з водних видів спорту 2019.
  (; 1881—1940) — американський ботанік.

Топонім 
 Пікетт () — округ у штаті Теннессі (США).

Англійські прізвища